Die Fußball-Amateurliga Saarland 1953/54 war die 3. Saison der Amateurliga Saarland, der Vorgängerin der Verbandsliga Saarland. Diese Liga stellte bis 1963 den Unterbau zur II. Division Südwest dar und war somit in der Gesamtligen-Hierarchie drittklassig.

Abschlusstabelle 
Saarland-Meister wurde der SV Ludweiler. In der Aufstiegsrunde zur II. Division Südwest belegte Ludweiler den zweiten Platz, der zum Aufstieg berechtigte. Die SpVgg Quierschied und der FC Ensdorf mussten nach dieser Saison in die Bezirksliga absteigen. Für die nachfolgende Saison 1954/55 kamen der SC Großrosseln und der SV Illingen als Aufsteiger aus den Bezirksligen, sowie der SC Altenkessel als Absteiger aus der II. Division.

Weblinks 
 Ehrentafel Saarlandmeister bei D.S.F.S
 Amateurliga Saarland 1953/54 bei f-archiv.de

Fußballsaison 1953/54
1953